Батешти има више значења:

 Батешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Батешти (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији